Le championnat de Suède de football 1999 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Barrage de relégation

Match aller

Match retour

Bilan de la saison

Notes et références 

Championnat de Suède de football
Suede
Sport en Suède en 1999